Clasamentul națiunilor după medalii la Jocurile Olimpice de Tineret în perioada 2010-2014 este afișat sub formă de tabele, mai jos. 114 națiuni au obținut cel puțin o medalie la Jocurile Olimpice de Tineret, 111 la cele de vară și 30 la cele de iarnă.

Jocurile de vară 
Actualizat după Jocurile Olimpice de Tineret 2014

Jocurile de iarnă
Actualizat după Jocurile Olimpice de Tineret 2012

Total
Jocurile Olimpice de Tineret